Гётц Вольфганг Вернер (, 5 февраля 1944, Хайдельберг — 8 февраля 2022) — немецкий профессор, руководитель межфакультетского предпринимательского института в Карлсруэ, основатель сети магазинов «dm-drogerie markt».

Работы 
 Götz W. Werner: Wirtschaft — das Füreinander-Leisten. Antrittsvorlesung am 11. Mai 2004 vor der Fakultät für Informatik der Universität Fridericiana zu Karlsruhe (TH), Universitätsverlag, Karlsruhe 2004, ISBN 978-3-937300-35-1.
 Götz W. Werner: Führung für Mündige. Subsidiarität und Marke als Herausforderungen für eine moderne Führung. Universitätsverlag, Karlsruhe 2006, ISBN 978-3-86644-009-8.
 Götz W. Werner: Ein Grund für die Zukunft: das Grundeinkommen. Interviews und Reaktionen. Freies Geistesleben, Stuttgart 2006, ISBN 3-7725-1789-7.
 Götz W. Werner: Einkommen für alle. Der dm-Chef über die Machbarkeit des bedingungslosen Grundeinkommens. Kiepenheuer & Witsch, Köln 2007, ISBN 978-3-462-03775-3.
 Götz W. Werner, André Presse (Hrsg.): Grundeinkommen und Konsumsteuer. Impulse für «Unternimm die Zukunft». Tagungsband zum Karlsruher Symposium Grundeinkommen: Bedingungslos. Universitätsverlag, Karlsruhe 2007, ISBN 978-3-86644-109-5.
 Götz W. Werner, Adrienne Goehler: Freiheit, Gleichheit, Grundeinkommen: Von der Erwerbsarbeit zur Kulturgesellschaft. Kiepenheuer & Witsch, Köln 2010, ISBN 978-3-462-04141-5.
 Götz W. Werner, André Presse: Die zivilisierte Marktwirtschaft und ihre Feinde. Zum bedingungslosen Grundeinkommen als Wirtschaftsbürgerrecht, in: Breuer, M., Mastronardi, Ph., Waxenberger, B. (Hrsg.), Markt, Mensch und Freiheit. Wirtschaftsethik in der Auseinandersetzung, Haupt, Bern, Stuttgart, Wien 2009, S. 193—211, ISBN 978-3-258-07509-9.

Источники 
 Torsten Blanke: Unternehmen nutzen Kunst. Neue Potentiale für die Unternehmens- und Personalentwicklung, Klett-Cotta, Stuttgart 2002, ISBN 3-608-94054-5
 Karl-Martin Dietz, Thomas Kracht: Dialogische Führung. Grundlagen, Praxis, Fallbeispiel: dm-Drogerie-Markt, Campus, Frankfurt am Main 2002, ISBN 3-593-37170-7

Фильмы 
 Götz Werner: Grundeinkommen für alle. Документальный фильм, Германия, 2007, 43 мин., Режиссёр: Christoph Schlee.
 Sie können auch anders — Unternehmer mit Ideen. Германия, 2008, 45 мин., с Götz Werner, Wolfgang Grupp, Norbert Kunz и Ditmar Staffelt,30 апреля 2008, online-Video, Ankündigung.
 Grundeinkommen. Швейцария, 2008, 100 мин., Режиссёр: Daniel Häni и Enno Schmidt, Filmausschnitte и online-Film.

Примечания

Ссылки 
 Cross-Department Group for Entrepreneurial Studies
 Unternimm die Zukunft
 «Dem Leben einen Sinn geben»
 Der gute Riese
 Der Mutmacher
 Gegen den Strom
 Droge Arbeit
 «Hartz IV löst nur Leid aus»
 «Milliardär mit Grundeinkommen»

Персоналии по алфавиту